Międzynarodowy Festiwal Performance „Zamek Wyobraźni” – międzynarodowy festiwal sztuki performance odbywający się corocznie od 1993. Początkowo związany z zamkiem krzyżackim w Bytowie i Muzeum Zachodniokaszubskim. Festiwal po 7 latach, wskutek niesprzyjających okoliczności opuścił zamek i lokalną publiczność zachowując pierwotną nazwę. Stał się festiwalem wędrownym szukając co roku nowych przyjaznych miejsc. 

Od roku 2000 „Zamek Wyobraźni” prezentował performance w takich miejscach jak: pub „Underground 2” i Teatr „Rondo” (Słupsk), kino „Delfin” (Ustka), Państwowa Galeria Sztuki (Sopot), Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” i Modelarnia / Stocznia (Gdańsk), Galeria Bielska BWA (Bielsko-Biała), BWA (Zielona Góra), Collier Point Park (Providence / USA), School of the Museum of Fine Arts (Boston / USA), Teatr  (Nowy Jork), Fabryka Schindlera i Teatr Łaźnia Nowa (Kraków), Tullie House Gallery (Carlisle, Wielka Brytania), Teatr „Wiczy” i Ruiny Miasta (Toruń), Schloss Bröllin (Bröllin/Niemcy), Galeria OFFicyna (Szczecin).

"Zamek Wyobraźni” (1993 – 2006) zaprezentował 381 artystów z 33 krajów: Austria, Białoruś, Czechy, Dania, Egipt, Ekwador, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Hongkong, Irlandia, Izrael, Japonia, Jugosławia, Kanada, Korea, Litwa, Łotwa, Meksyk, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Singapur, Słowacja, Szwecja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Kurator festiwalu: Władysław Kaźmierczak. 

"Zamek Wyobraźni” dał polskim i zagranicznym performerom możliwość indywidualnego zaistnienia w międzynarodowej cyrkulacji sztuki performance. Stał się szansą na szybkie przełamanie artystycznej izolacji polskiej sztuki w świecie po roku 1989. 
Dzisiaj festiwal jest dobrą formą promocji młodych artystów i odkrywania, nowych, nieznanych performerów. Festiwal ma swój wkład w rozwój europejskiego i światowego performance'u. 

Festiwal sztuki performance jest festiwalem sztuki otwartej, nieprzewidywalnej, przełamującej indywidualne pojmowanie sztuki oraz wszelkie reguły i podziały w sztuce. Sztuka performance nie jest uwikłana w zależności rynkowe a podczas festiwalu staje się platformą wymiany poglądów, prezentacją osobistych postaw wobec świata, emisją indywidualnej wrażliwości.

Forma festiwalowa prezentacji performance jest podyktowana przede wszystkim: 
 ekonomią czasu publiczności
 możliwością bezpośrednich spotkań i nawiązania nowych kontaktów pomiędzy artystami (festiwal tworzy nowe konfiguracje personalno – artystyczne)
 możliwą, bezpośrednią dyskusją nt. sztuki performance
 przeglądem współczesnego performance tworzonego przez artystów z różnorodnym doświadczeniem artystycznym i kulturowym.
 
"Zamek Wyobraźni” największym powodzeniem cieszy się wśród młodzieży, studentów oraz wśród otwartej i tolerancyjnej publiczności. Festiwal ma też spore uznanie wśród krytyków sztuki, kuratorów i artystów z Polski i z zagranicy, którzy towarzyszą mu od samego początku. Publikacje na temat w festiwalu: Magazyn Sztuki Nowej Exit, Art & Business, Arteon. 

Autorami nazwy festiwalu są Andrzej Kara, Grzegorz Borkowski, Władysław Kaźmierczak i Zbigniew Hein. 

Organizatorzy festiwalu: 
 Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Współczesnej Słupsk. (1994 – 2005)
 Stowarzyszenie Schloss Bröllin, Niemcy 2006

Kalendarium 1993 – 2006 
I Zamek Wyobraźni, 17 – 19 czerwca, 1993. 
Miejsce: Zamek Krzyżacki Muzeum Zachodniokaszubskie.
Performerzy: Grzegorz Borkowski – Warszawa, Clock Live Art – Michael Cummins – Cardiff, Wielka Brytania, Luke Mc Keown – Cardiff, Wielka Brytania, Jason Walsh – Cardiff, Wielka Brytania, Brian Connolly – Dublin, Irlandia, Geert Duintjer – Gorredijk, Holandia, Mirosław Filonik – Warszawa, Giovanni Fontana – Alatri, Włochy, Grupa „Księżyc” – Warszawa, Kazimierz Jałowczyk – Słupsk, Władysław Kaźmierczak – Kraków, Henryk Klaja – Słupsk, Krzysztof Knittel – Warszawa, Raoul Kurvitz – Tallinn, Estonia, Alastair MacLennan – Belfast, Irlandia Północna, Kees Mol – Breda, Holandia, Urmas Muuru – Tallinn, Estonia, Boris Nieslony – Kolonia, Niemcy, Jan Pieniążek – Warszawa, Jürgen Schneider – Berlin, Niemcy, Hiroyuki Shimizu – Tokio, Japonia, Seiji Shimoda – Tokio, Japonia, Nick Stewart – Sheffield, Anglia, Artur Tajber – Kraków, Ryo Takahashi – Tokio, Japonia, Katharina Wilczek – Kassel, Niemcy, Volker Wilczek – Kassel, Niemcy, kuratorzy: Grzegorz Borkowski i Władysław Kaźmierczak

II Zamek Wyobraźni, 21- 23 lipca 1994
Miejsce: Zamek Krzyżacki Muzeum Zachodniokaszubskie
Performerzy: Waldemar Bochniarz – Lublin, Grzegorz Borkowski – Warszawa, Dariusz Fodczuk – Bielsko-Biała, Anatolij Gankevitch – Odessa, Ukraina, Eiko Hanaoka – Nagano, Japonia, Mike Hentz – Hamburg, Niemcy, Dziugas Katinas – Wilno, Litwa, Władysław Kaźmierczak – Kraków, Lise Kjaer – Warszawa, Piotr Krajewski – Wrocław, Paweł Kwaśniewski – Warszawa, Przemysław Kwiek – Łomianki, Linas Liandzbergis – Wilno, Litwa, Alastair MacLennan – Belfast, Irlandia Północna, „MANDRAGORA” – Belisa Almeida e Sousa – Cascais, Portugalia, Manuel Almeida e Sousa – Cascais, Portugalia, Nuno Miguel Henrigues – Cascais, Portugalia, Victor Salgueiro – Cascais, Portugalia, Otto Meszarosz – Nowe Zamki, Słowacja, Oleg Migas – Odessa, Ukraina, „Mutus Liber” – Turyn, Włochy, Hiroko Nagatomo – Tokio, Japonia, Cecile Noldus – Amsterdam, Holandia, Takashi Ogawa – Tokio, Japonia, Paul Panhuysen – Eindhoven, Holandia, Theodor di Ricco – Berlin, Niemcy, Mirosław Rogala – Chicago, USA, Lee Sang Jin – Pusan, Korea Południowa, Sewer Hrehorowicz – Bytów, Seiji Shimoda – Nagano, Japonia, Fumiko Takahashi – Tokio, Japonia, Sean Taylor – Glasgow, Szkocja, Cristian Vanderborght – Paryż, Francja, Veit Lup – Berlin, Niemcy, Piotr Wyrzykowski – Gdańsk, Miguel Yeco – Portela de Sintra, Portugalia, Yeun-Hi Pan – Pusan, Korea Południowa, kuratorzy: Grzegorz Borkowski i Władysław Kaźmierczak

III Zamek Wyobraźni, 1- 3 czerwca 1995
Miejsce: Zamek Krzyżacki Muzeum Zachodniokaszubskie 
Performerzy: Włodzimierz Borowski – Brwinów, Colette Cameron – Sheffield, Anglia, Shirley Cameron – Sheffield, Anglia, Władysław Kaźmierczak – Kraków, István Kovács – Monor, Węgry, Zdzisław Kwiatkowski – Lublin, Piotr Krajewski – Wrocław, Sum Po Law – Hongkong, Alastair MacLennan – Belfast, Irlandia Północna, Anthony Leung – Hongkong, Roland Miller – Sheffield, Anglia, Wojciech Stefanik – Wrocław, Antoni Szoska – Kraków, Do Wha Yu – Seul, Korea Południowa, Lee Wen – Singapur, Roi Vaara – Helsinki, Finlandia, Jerzy Truszkowski – Łomianki, Ik Son Yong – Korea Południowa, Kuratorzy: Grzegorz Borkowski i Władysław Kaźmierczak

IV Zamek Wyobraźni, 26 – 29 czerwca 1996
Miejsce: Zamek Krzyżacki Muzeum Zachodniokaszubskie
Performerzy: Iliana Alvarado – Warszawa, Waldemar Bochniarz – Lublin, Grzegorz Borkowski – Warszawa, Jens Brand – Dortmund, Niemcy, C.U.K.T. – Gdańsk, Bartolome Fernando – Walencja, Hiszpania, Giovanni Fontana – Alatri, Włochy, Josef R. Juhasz – Nowe Zamki, Słowacja, Władysław Kaźmierczak – Kraków, Hitoshi Kimura – Nagano, Japonia, Wojciech Kowalczyk – Bydgoszcz, Marcin Krzyżanowski – Warszawa, Zbigniew Kupisz – Wrocław, Marcos Kurtycz – Meksyk, Meksyk, Paweł Kwaśniewski – Warszawa, Ray Langenbach – Singapur, Gianni Piacentini – Rzym, Włochy, Jan Pieniążek – Warszawa, Waldo Riedl – Dortmund, Niemcy, Tomáš Ruller – Brno, Czechy, Elvira Santamaría – Meksyk, Meksyk, André Stitt – Londyn, Wielka Brytania, Tanya Ury – Kolonia, Niemcy, kurator: Władysław Kaźmierczak, współpraca: Grzegorz Borkowski, Amanda Dunsmore.

V Zamek Wyobraźni, 25 – 28 czerwca 1997
Miejsce: Zamek Krzyżacki Muzeum Zachodniokaszubskie
Performerzy: Władysław Kaźmierczak – Słupsk, Jan Świdziński – Warszawa, Łukasz Napolski – Warszawa, Pia Lindman – Helsinki, Finlandia, Anna Seagrave – Dublin, Irlandia, ‘Sin Sin’ – Dublin, Irlandia, Jens Brand i Waldo Riedl – Dortmund, Niemcy, Oscar McLennan – Dublin, Irlandia, Sakkiko Yamaoka – Tokio, Japonia, Fumiko Takahashi – Tokio, Japonia, Amanda Dunsmore – Belfast, Irlandia Północna, István Kovács – Monor, Węgry, Hong O-Bong – Inczun, Korea Południowa, Jozsef R. Juhasz – Nowe Zamki, Słowacja, Paweł Kwaśniewski – Warszawa,  – Nowy Jork, USA – Gandawa, Belgia, Jan Pieniążek – Warszawa, Andrzej Urbański – Szczecin, Grzegorz Borkowski – Warszawa, Kees Mol – Breda, Holandia, Waldemar Bochniarz – Lublin, Marek Chołoniewski – Kraków, Roney Frazer-Munro – Londyn, Wielka Brytania, kurator: Władysław Kaźmierczak, współpraca: Amanda Dunsmore, Małgorzata Kaźmierczak

VI Zamek Wyobraźni, 24 – 27 czerwca 1998

Miejsce: Zamek Krzyżacki Muzeum Zachodniokaszubskie
Performerzy: Paul Panhuysen – Eindhoven, Holandia, Ewa Rybska i Władysław Kaźmierczak – Słupsk, Victor Martínez – Meksyk, Meksyk, Hortensia Ramírez – Meksyk, Meksyk, Linas Liandzbergis – Wilno, Litwa, Young – Ja Bang – Cho, Hamburg, Korea – Niemcy, Alastair MacLennan – Belfast, Irlandia Północna i Zygmunt Piotrowski – Warszawa, Victor Petrov – Chrucki – Mińsk, Białoruś, Lee Sang – Jin – Pusan, Korea, Hercus Kuncius – Wilno, Litwa i Małgorzata Kaźmierczak – Kraków, Norbert Walczak – Gdańsk, Wojciech Stefanik – Wrocław, Tokyo Maruyama – Tokio, Japonia, Milan Kozelka i Silvie Milková – Karlove Vary, Czechy, Przemysław Kwiek – Łomianki, Janusz Bałdyga – Warszawa, Andrzej Dudek-Duerer – Wrocław, Hector Ruiz Sepulveda „Sakino” – Meksyk, Meksyk, Yoshiko Maruyama – Tokio, Japonia, Dziugas Katinas – Wilno, Litwa, Eva Ursprung – Graz, Austria, John Sturgeon – Pittsburg, USA, Krzysztof Zarębski – Nowy Jork, USA, Rolf Langebartels i Vera Preis – Berlin, Niemcy, Piotr Krajewski – Wrocław, Grzegorz Borkowski – Warszawa, kurator: Władysław Kaźmierczak, współpraca: Małgorzata Kaźmierczak. 

VII Zamek Wyobraźni, 24 – 27 czerwca 1999

Miejsce: Zamek Krzyżacki Muzeum Zachodniokaszubskie
Performerzy: Władysław Kaźmierczak i Ewa Rybska – Słupsk, Noor Effendy Ibrahim – Singapore – Chicago, USA, Dan McKereghan – Nowy Jork, USA, Michael Fortune – Limerick, Irlandia, Jae Rhee – Seul, Korea Południowa – Chicago, USA, Nenad Bogdanović – Odzaci, Jugosławia, Dorte Holbek – Kopenhaga, Dania, Aileen Lambert – Limerick, Irlandia, Łukasz Skąpski – Kraków, Julien Blaine – Ventabren, Francja, Amanda Dunsmore – Belfast, Irlandia Północna i Sean Taylor – Irlandia, István Kovács – Monor, Węgry i współpraca: Małgorzata Kaźmierczak – Kraków, Louise Liliefeldt – Toronto, Kanada, Dorota Miron – Poznań, Nenad Bogdanović – Odzaci, Jugosławia i Władysław Kaźmierczak – Słupsk, kurator: Władysław Kaźmierczak, współpraca: Małgorzata Kaźmierczak.

VIII Zamek Wyobraźni, 31 sierpnia – 10 września 2000

Miejsca: Bałtycka Galeria Sztuki – Ustka, Kino „Delfin” – Ustka, Teatr „Rondo” – Słupsk, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot, Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” – Gdańsk, Galeria Bielska BWA.
Performerzy: Jason Lim – Singapur, Adina Bar-On – Tel Awiw, Izrael, Mimi Nakajima – Tokio, Japonia, Władysław Kaźmierczak i Ewa Rybska – Słupsk, Antoni Szoska – Kraków, Paul Couillard i Ed Johnson – Toronto, Kanada, Jens Brand – Dortmund, Niemcy i Sam Ashley – Kalifornia, USA, Dariusz Fodczuk – Bielsko-Biała, Irma Oprimist – Helsinki, Finlandia, Wojciech Kowalczyk – Bydgoszcz, Roney Frazer-Munro – Londyn, Wielka Brytania, Per Hüttner – Sztokholm, Szwecja, Eva Ursprung – Graz, Austria, Peter Grzybowski – Nowy Jork, USA, Alastair MacLennan – Belfast, Wielka Brytania, Anet van de Elzen – Hertogenbosch, Holland i Tada Masami – Tokio, Japonia, Lea i Pekka Kantonen – Helsinki, Finlandia, Jozef Cseres – Nowe Zamki, Słowacja, Jozsef Juhasz – Nowe Zamki, Słowacja, hans koch – Kolonia, Niemcy, kurator: Władysław Kaźmierczak, współpraca: Małgorzata Kaźmierczak. 

IX Zamek Wyobraźni, 31 sierpnia – 4 września 2001

Miejsca: Bałtycka Galeria Sztuki i Kino „Delfin” – Ustka, Galeria BWA – Zielona Góra 
Performerzy: Ewa Rybska i Władysław Kaźmierczak – Słupsk, Ryszard Piegza – Paryż, Francja, Petra Dubach i Mario van Horrik – Eindhoven, Holandia, Sylvette Babin – Quebec, Kanada, Oskar Dawicki – Kraków, Fumiko Takahashi – Tokio, Japonia, Jiří Surůvka – Ostrawa, Czechy, Artur Grabowski – Kraków, Kyokos – Kyoko Sawanobori – Osaka, Japonia, Mike Hentz – Berlin, Niemcy, kurator: Władysław Kaźmierczak

X Zamek Wyobraźni, 30 sierpnia – 4 września 2002

Miejsca: Bałtycka Galeria Sztuki i kino „Delfin” Ustka, Pub „Underground 2” – Słupsk
Performerzy: Ewa Rybska i Władysław Kaźmierczak – Słupsk, Jamie McMurry – Los Angeles, USA, Artur Grabowski – Kraków, Małgorzata Kubiak – Warszawa, Wojciech Kowalczyk – Bydgoszcz, Angel Pastor – Barcelona, Hiszpania, Paweł Kwaśniewski – Warszawa, Marilyn Arsem – Boston, USA, Brian Connolly – Belfast, Wielka Brytania, Małgorzata Stach – Słupsk, Marcin Rudziński – Słupsk, Paweł Buksakowski – Buksi – Ustka, Kuba – Jakub Waluchowski – Warszawa, Kenny McBride – Glasgow, Wielka Brytania, Jed Speare – Boston, USA i Alice Cox – Boston, USA, Jakub Bielawski – Gdańsk, Dariusz Fodczuk – Bielsko-Biała, Antoni Szoska – Kraków, Beata Rzeźnikiewicz – Poznań, Aleksandra Kubiak – Zielona Góra, Paweł Jaworski Toruń i Ludomir Franczak – Słupsk, kurator: Władysław Kaźmierczak

XI Zamek Wyobraźni, 29 – 30 sierpnia Ustka – 1 – 2 września, 2003 – Gdańsk

Polsko-amerykański projekt „Juliett 484”
20 – 21 września 2003 – Providence, 
25 września 2003 – Boston Fine Art. of Museum School, 
26 – 27 września 2003 – Nowy Jork, 
Miejsca: Bałtycka Galeria Sztuki i Ustka Kino „Delfin” – Ustka, Modelarnia – Gdańsk, Collier Point Park – Providence, School of the Museum of Fine Arts – Boston, Teatr  – Nowy Jork.
Performerzy: Ewa Rybska i Władysław Kaźmierczak – Słupsk (+ Juliett 484), Artur Grabowski – Kraków, (+ Juliett 484), Aleksandra Kubiak – Zielona Góra, (+ Juliett 484), Paweł Kwaśniewski – Warszawa, (Juliett 484 only), Grzegorz Klaman – Gdańsk, (Juliett 484 only), Antoni Szoska – Kraków, (+ Juliett 484), Marilyn Arsem – Boston, USA, (Juliett 484), Mari Novotny-Jones – Boston, USA (+ Juliett 484), Milan Kohout – Boston, USA (+ Juliett 484), Yin Peet – Boston, USA (+ Juliett 484), Jed Speare – Boston, USA (+ Juliett 484), Vannessa Gilbert – Providence, USA (Juliett 484), Marta Małgorzata Migula, Grupa KKO – Poznań, Emilia Musial, Grupa KKO – Poznań, Marta Jurkowska, Grupa KKO – Poznań, Tomasz Kitliński, Lublin (tylko Ustka), Nicola Frangione, Monza, Włochy, John Boehme – Victoria, Kanada, Paweł Leszkowicz – Poznań, Christian Schmidt-Chemnitzer – Berlin, Niemcy, Ángel Pastor – Barcelona, Hiszpania, Magda Sowierszenko – Słupsk, Kamil Złotkowski, – Zielona Góra, Marek Chołoniewski, Kraków, kuratorzy: Władysław Kaźmierczak, Jed Speare

XII Zamek Wyobraźni, 26 – 28 sierpnia Słupsk – Ustka, 30 – 31 sierpnia 2004, Kraków

Miejsca: Bałtycka Galeria Sztuki i Ustka Kino „Delfin” – Ustka, Teatr „Rondo” – Słupsk, Fabryka Schindlera – Kraków, Galeria Bielska BWA – Bielsko-Biała
Performerzy: Ewa Rybska i Władysław Kaźmierczak – Słupsk, Jose Torres Tama, New Orleans – USA, Karolina Stępniowska, Toruń, Artur Grabowski i Maciej Adamczyk, Kraków, Adva Drori, Tel Awiw – Izrael, Juniper Perlis, Boston – USA, Christopher Hewitt, Berlin – UK, Angel Pastor, Barcelona – Hiszpania, Danilo Casti i Alessandro Carboni OOFF.ODURO, Sardynia – Włochy, Antoni Karwowski, Szczecin, Andrzej Pawełczyk, Świnoujście, Roberto Rossini Genua – Włochy, Massimo Arrigoni, Monza – Włochy, Jeffery Byrd, Iowa – USA, Joan Casellas, Barcelona – Hiszpania, Jeff Huckleberry, Boston – USA, BBB Johannes Deimling, Berlin – Niemcy, Tamar Raban, Tel Awiw – Izrael, Magda Sowierszenko, Bochum – Niemcy, Anthony Padgett, Wlk. Brytania, Clare Charnley, Leeds – Wlk. Brytania, Ilana Michell, Newcastle – Wlk. Brytania, Di Clay, Carlisle – Wlk. Brytania. Kurator: Władysław Kaźmierczak

Appendix: 
Cumbria – Live Art Exchange, Cumbria, 1 – 4 lipca 2004
Tullie House Gallery, Carlisle, Wlk. Brytania
Performerzy: Marek Chołoniewski Kraków, Magda Sowierszenko Bochum – Niemcy, Karolina Stępniowska – Toruń, Ewa Rybska – Słupsk, Władysław Kaźmierczak – Słupsk, Di Clay – Carlisle, Jane Dundman – Carlisle, Ilana Michell, Newcastle – Wlk. Brytania, Anthony Padgett, Wlk. Brytania, Clare Charnley, Leeds – Wlk. Brytania

XIII Zamek Wyobraźni, Ustka – Słupsk – Toruń – Kraków, 25 sierpnia – 3 września 2005

Miejsca: Ustka: Bałtycka Galeria Sztuki i Ustka Kino „Delfin” – Ustka, Teatr „Rondo” – Słupsk, Toruń: Pub Wiczy, Ruiny miejskie, Kraków – Nowa Huta: Teatr Łaźnia Nowa
Performerzy: Peter Baren, Amsterdam – Holandia, Kuba Bielawski, Gdańsk, Shannon Cochrane, Toronto – Kanada, Yaacov Chefetz, Hajfa – Izrael, Yaron David, Tel Awiw – Izrael, Dariusz Fodczuk, Bielsko-Biała, Giovanni Fontana, Alatri – Włochy, Patrycja German, Karlsruhe – Niemcy, Omar Ghayat, Kair – Egipt, Alexandra Gneissl, Kilonia – Niemcy, Peter Grzybowski, Nowy Jork – USA, Rose Hill, Seattle – USA, Patric Jambon, Berlin – Niemcy, Władysław Kaźmierczak i Ewa Rybska, Słupsk, Leena Kela, Helsinki – Finlandia, Beni Kori, Tel Awiw – Izrael, Wojtek Kowalczyk i Danuta Nawrocka, Bydgoszcz, Aleksandra Kubiak i Karolina Wiktor, Zielona Góra, Maria Legault, Toronto – Kanada, Aiga Ozoliņa i Gatis Vectirāns i Matule Zane, Ryga, Łotwa, Anne Seagrave, Dublin – Irlandia, Karolina Stępniowska, Toruń, Anna Syczewska, Kraków, Greg Walloch, (Nowy Jork – USA), Wicza, Toruń, Kurator: Władysław Kaźmierczak i współpraca: TOOTHSYSTEM: Arti Grabowski i Anna Syczewska

Appendix: 
Długa Noc Performerów
BWA Zielona Góra, 5 września 2005. 
Performerzy: Władysław Kaźmierczak i Ewa Rybska, Słupsk, Anne Seagrave, Dublin – Irlandia, Karolina Stępniowska, Toruń, Patrycja German, Karlsruhe – Niemcy, Patrick Jambon, Berlin – Niemcy – Francja

XIV Zamek Wyobraźni, 2-3 września 2006 / Fahrenwalde, Bröllin, Niemcy, 4-5 września 2006, Szczecin. 

Miejsca: schloss bröllin e.V., www.broellin.de – Niemcy i OFFicyna www.officyna.art.pl – Szczecin, .

Performerzy: Adva Drori, Tel Awiw – Izrael, Josef Sprinzak, Tel Awiw – Izrael, Danuta Nawrocka i Wojtek Kowalczyk, Bydgoszcz, Ewa Rybska i Władysław Kaźmierczak, Wlk. Brytania, Edwige Mandrou i Franz Hugo, Marsylia – Berlin – Francja – Niemcy, István Kovács Monor – Węgry, Imre Dénes Monor – Węgry, Hilario Álvarez, Madryt – Hiszpania, Joszef Juhasz, Nowe Zamki – Słowacja, Irma Optimist, Helsinki – Finlandia, Patrycja German, Berlin – Niemcy, Patric Jambon, Berlin – Niemcy, BBB Johannes Demling, Gdynia – Berlin – Niemcy, Theo di Ricco i Helmut Seifert, Berlin – Niemcy, Dariusz Fodczuk i Artur Paliga, Bielsko-Biała, Liza Morozowa, Moskwa – Rosja. Kurator: Władysław Kaźmierczak

Uwaga:
Festiwal w 2006 roku był zagrożony stworzeniem swojej repliki. Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku planowała organizację 14. „Zamku Wyobraźni” przypisując sobie wszelkie prawa do tej imprezy. Zgodę na bycie kuratorem festiwalu wyraził Zbigniew Warpechowski. Wskutek nacisków opinii międzynarodowej społeczności performerów galeria i Z. Warpechowski wycofali się z tego zamiaru. Patrz: Art Interventions.

Linki zewnętrzne 
 Art Interventions
 „Zamek Wyobraźni”

Kultura w województwie pomorskim
Performance
Festiwale w Polsce
Bytów